

Мінто (озеро) () — озеро в провінції Квебек (Канада)

Мінто — місто, штат Північна Дакота
 Мінто — переписна місцевість, штат Аляска

Мінто (гора) () — гора в Антарктиді, найвища вершина Адміралтейських гір, що розташовані у Трансантарктичних горах.